Solidarité Indonésie est une  organisation non gouvernementale de solidarité internationale spécialisée dans l'aide aux victimes des catastrophes naturelles et des conflits en Indonésie.

Active depuis 2005 dans la relance économique et la resocialisation des victimes, elle exerce ses actions dans les îles de Java et Sumatra.

Plaçant la parole des victimes au centre des solutions, Solidarité Indonésie s'appuie sur des organisations locales qu'elle encourage, assiste et soutient.

Liens externes 
 Site officiel
 Témoignage

Organisation non gouvernementale humanitaire
Association ou organisme ayant son siège en Indonésie